Toarisoaivi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Toarisoaivi (kulle, lat 69,07, long 26,28), Lappland, Norra Lappland, 
 Toarisoaivi (kulle, lat 68,67, long 26,00), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar